Горбовичский сельсовет:

 Горбовичский сельсовет — сельсовет в Чаусском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Горбовичский сельсовет — сельсовет в Калинковичском районе Гомельской области Белоруссии.